Heleniella är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Gouin 1943. Heleniella ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Heleniella